Caucete (San Juan), een plaats in de Argentijnse provincie San Juan
Caucete (departement), een departement van de Argentijnse provincie San Juan